Der Heart River ist ein 7,7 km langer Nebenfluss des Snake Rivers im Nordwesten der Vereinigten Staaten im Bundesstaat Wyoming. 

Er hat seine Quelle an der kontinentalen Wasserscheide in  Höhe in den Rocky Mountains im Yellowstone-Nationalpark im Teton County, wenige Kilometer südöstlich des Yellowstone Lakes. 

Nach wenigen Kilometern erreicht er den Heart Lake auf der nordöstlichen Seite, den der durchfließt und auf der südöstlichen Seite wieder verlässt. Auf seinem Weg nach Süden münden der Surprise Creek und der Outlet Creek in den Heart River. Nach weiteren 6 Kilometern mündet er in den Snake River nahe der Grenze zum Teton National Forest. 

Man kann den Fluss über den Heart River trail beziehungsweise den Snake River trail von der südlichen Parkgrenze erreichen.

Einzelnachweise 

 
Yellowstone-Nationalpark